Operatie Hydra (Joegoslavië)
 Operatie Hydra (1943) in Peenemünde